Le Malade imaginaire – cortometraggio del 1897 diretto da Georges Méliès
Le Malade imaginaire – film del 1934 diretto da Lucien Jaquelux, Marc Mérenda
Le Malade imaginaire – film tv del 1959 diretto da Claude Dagues
Le Malade imaginaire – film tv del 1971 diretto da Claude Santelli
Le Malade imaginaire – film tv del 1990 diretto da Jacques Deschamps